2 miejscowości w Polsce: 

 Cerekiew – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia 
 Cerekiew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew